Neumático puede referirse a:

 Neumático, usados en vehículos de carretera.
 Neumático de bicicleta, usados en bicicletas.
 Neumático liso, un tipo de neumático.
 Neumático radial, un diseño particular de neumático para vehículos.
 Neumático Run Flat, neumático reforzado que permite seguir rodando durante una cierta distancia.
 Neumático sin aire, no alojan aire comprimido para brindarles soporte estructural.
 Neumática, tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.
 Freno neumático, un tipo de freno.
 Fuelle (neumático), un dispositivo mecánico cuya función es la de contener aire para expelerlo a cierta presión.
 Tubo neumático,  sistemas en los cuales contenedores cilíndricos son propulsados a través de una red de tubos por medio de aire comprimido o por medio de vacío.